Hassack ist der Familienname folgender Personen:

 August Hassack (1803–1859), österreichischer Politiker, Bürgermeister von St. Pölten
 Karl Hassack (1861–1922), österreichischer Warenkundler und Autor